Вертрегт:

 Вертрегт, Маринус — нидерландский астроном.
 Вертрегт — кратер на Луне.